Vámos Ferenc (1895–1969) építész, néprajzi érdeklődésű művészeti író
 Vámos Ferenc (1901–1979) Kossuth-díjas (1962) agronómus